Il termine MG 18 può riferirsi a:

MG 18 TuF – mitragliatrice pesante tedesca
MG 08/18 – versione aerea della MG 08